James Ward kan syfta på bland andra: 

* James Ward (1769–1859), engelsk målare
 James Ward (1843–1925), engelsk psykolog och filosof